Sieß ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Sieß (1883–1970), deutscher Kapitänleutnant
 Wilhelm Sieß (1883–1936), österreichischer Politiker (SDAP)